Rofstad ist der Name von

 Einar K. Rofstad (* 1951), norwegischer Physiker
 Hanne Wilberg Rofstad (* 2000), norwegische Skilangläuferin
 Marthe Wilberg Rofstad (* 2004), norwegische Skilangläuferin